Balanța sau Balanță poate fi:

 Balanță, cântar
 Balanța, constelație
 Balanță, semn zodiacal
 Balanța, un film din 1992 regizat de Lucian Pintilie
 Balanța Sibiu, companie producătoare de cântare din România
 Balanță a puterii, principiu al diplomației europene
 Balanța de verificare, document contabil
 Balanța de plăți externe, document economico-statistic